La bataille du Dogger Bank désigne plusieurs batailles navales :
 celle du 17 juin 1696, confrontation entre des navires hollandais et une escadre de corsaires dirigé par Jean Bart ;
 celle du 5 août 1781, bataille navale entre des navires hollandais et des navires britanniques pendant la Quatrième guerre anglo-néerlandaise (voir aussi Médaille du Dogger-Bank) ;
 l'incident du Dogger Bank en 1904, un accrochage entre la Marine russe et des chalutiers britanniques ;
 celle du 24 janvier 1915, bataille navale entre les flottes britannique de l'amiral Beatty et la flotte allemande de l'amiral Hipper ;
 la , entre quatre sloops britanniques et plusieurs torpilleurs allemands.